Zelandiocoela är ett släkte av svampar. Zelandiocoela ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zelandiocoela